Titanic Rising — четвёртый студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Уайз Блад, вышедший 5 апреля 2019 года на лейбле Sub Pop. Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков и занял шестое месте в чарте Top Alternative Albums (США).

Об альбоме 
Titanic Rising дебютировал на шестом месте в чарте Top Alternative Albums.
Обложку (подводная спальня с певицей в комнате) сделал фотограф Brett Stanley в Лонг-Бич в Калифорнии (США).

17 января 2019 года вышел первый с этого альбома сингл «Andromeda». Второй сингл «Everyday» вышел вместе с музыкальным видео 12 февраля 2019 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic, The A.V. Club, The Independent, Mojo, The Observer, Pitchfork, Rolling Stone, Pitchfork.

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 Titanic Rising (Full Album)

Альбомы США
Рок-альбомы
Альбомы Sub Pop
Альбомы чеймбер-попа